Cabanes (Castellón), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón in de regio Valencia
Cabanes (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona in de regio Catalonië

Zie ook Cabanès (doorverwijspagina, Franse gemeenten)